Владимир Плетнёв:
 Плетнёв, Владимир Алексеевич (1837—1915) — русский археолог, краевед, член Тверской ученой архивной комиссии.
 Плетнёв, Владимир Дмитриевич (1878—1954) — русский правовед, полковник русской армии, профессор Петроградского университета, инициатор создания Первой Русско-Сербской гимназии в Белграде.
 Плетнёв, Владимир Михайлович (род. 1978) — российский боксёр, тренер по боксу.